Wallenrode steht für:

 Wallenrode (Adelsgeschlecht), altes fränkisches Adelsgeschlecht
 Burg Wallenrode, abgegangene Burg im Geroldsgrüner Forst im  Landkreis Hof in Bayern
 Wallenrode, bis 1938 Wielitzken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Wieliczki, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Wallenrode ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Wallenrode († 1410), Komtur und oberster Marschall des Deutschen Ordens
 Johannes von Wallenrode (* um 1370; † 1419), Ritter im Deutschen Orden, Erzbischof von Riga und Bischof von Lüttich 
 Konrad von Wallenrode (* zwischen 1330 und 1340; † 1393), von 1390 bis zu seinem Tod der 24. Hochmeister des Deutschen Ordens